Караченцев — фамилия и топоним.

 Известные носители 
 Караченцев, Игорь Дмитриевич (род. 1940) — советский и российский астроном.
 Караченцева, Валентина Ефимовна (1940—2016) — советский и украинский астроном.

Топоним 
 Караченцев — село в Первомайском районе Харьковской области Украины. См. также 
 
 Карачинцев